Hans Johansson kan syfta på:

* Hans Johansson (bandyspelare) (född 1962), svensk bandyspelare med flera SM- och VM-guld
 Hans Johansson (fotbollsspelare) (född 1937), svensk fotbollsspelare
 Hans Johansson (fotbollsspelare född 1964), svensk fotbollsspelare
 Hans Johansson (fotbollstränare), fotbollstränare i Västerås SK
 Hans Johansson (översättare) (född 1943), svensk översättare
 Hans Johansson (predikant) (1950–2008), svensk predikant och teolog  
 Hans Johansson (konstnär) (född 1954), svensk konstnär
 Hans Johansson (ryttare) (1927–2012), svensk olympisk ryttare
 Hans Johansson (formgivare) (1921–2014), svensk formgivare
 Hans Johansson (borgmästare)
 Hans Johanson (1897–1955), svensk grafiker som senare tog sig namnet Hans Norsbo

Se även
 Johannes Johannis